Горетовка:

 Горетовка (деревня)
 Горетовка (река)